Mäetaguse (gemeente), een voormalige gemeente in Estland, provincie Ida-Virumaa
 Mäetaguse (vlek), de vroegere hoofdplaats van deze gemeente, nu in Alutaguse
 Mäetaguse (dorp), een plaats in de Estlandse gemeente Alutaguse
 Mäetaguse (Lääne-Virumaa), een plaats in de Estlandse gemeente Vinni